Hodango peut désigner plusieurs localités au Cameroun :

Hodango, dans l'arrondissement de Bogo
Hodango, dans l'arrondissement de Ndoukoula
Hodango Moufou, dans l'arrondissement de Gazawa
Hodango Touppéo, dans l'arrondissement de Petté
Yaga Hodango, dans l'arrondissement de Petté.

Homonymie de toponyme